Arachnoide (planetaire geologie)
 Arachnoide (plantkunde)
 Spinnenwebvlies of arachnoidea
 Spinachtigen (Arachnida)